Seoce je lahko:
 Seoce, Kakanj (Bosna in Hercegovina)
 Seoce, Nova Kapela (Hrvaška)
 Seoce, Kuršumlija (Srbija)